

Niemcy 
1 miasto:
 Dahme/Mark – miasto w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Teltow-Fläming

1 gmina:
 Dahme – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Ostholstein

1 rzeka
 Dahme – rzeka w kraju związkowym Brandenburgia

Zobacz też 
 Dahme-Spreewald